Бирюк () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в Нерюктяйинский 1-й наслег

Население составляет  чел. ().

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, в пределах левобережной части долины реки Лены, вблизи впадения её притока — р. Бирюк, в 52 километрах от Олёкминска.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Нерюктяйинский 1-й наслег.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 80 % от 95 чел..

Инфраструктура

Транспорт 
Автомобильный транспорт.
автозимник Олёкминск — Южная Нюя

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса
Населённые пункты на реке Лена